Самуэль Кельвин Перальта Соса (, род. 12 ноября 1968 года) или просто Самми Соса — доминиканский профессиональный бейсболист, выступавший на позициях правого филдера и назначенного отбивающего. В Главной лиге бейсбола дебютировал 16 июня 1989 года за «Техас Рейнджерс», а позже выступал за «Чикаго Уайт Сокс», «Чикаго Кабс» и «Балтимор Ориолс». Соса считается одним из лучших отбивающих в истории МЛБ. За свою карьеру он выбил более 600 хоум-ранов и занимает пятое место в истории МЛБ по этому показателю. В 1998 году он получил общенациональную славу, когда вместе с Марком Макгвайром боролся за титул лидера МЛБ по количеству выбитых хоум-ранов в сезоне, и превзошли достижение Роджера Мариса, установленное в 1991 году. Соса является одним из двух игроков Национальной лиги с 1900 года, выбивших более 160 RBI за один сезон, а также единственным игроком, выбивавшим 60 или более хоум-ранов в одном сезоне трижды.

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Retrosheet.org
 Профиль на сайте baseball-reference.com

Бейсболисты Доминиканской Республики
Игроки «Техас Рейнджерс»
Игроки «Чикаго Уайт Сокс»
Игроки «Чикаго Кабс»
Игроки «Балтимор Ориолс»
Правые аутфилдеры МЛБ